

Teste di serie 

  Jarmila Gajdošová (Qualificata)
  Tamira Paszek (secondo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Wang Qiang (primo turno)
  Zheng Saisai (Spostata nel tabellone principale)

  Misa Eguchi (Ultimo turno, Lucky Loser)
  Magda Linette (secondo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)
  Nastja Kolar (secondo turno)

Qualificate 

  Jarmila Gajdošová
  Zhang Kailin

  Zhu Lin
  Elizaveta Kuličkova

Lucky Loser

  Misa Eguchi

Tabellone

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Hong Kong Open 2014
WTA Tour 2014